Planty, település Lengyelország Podlasiei vajdaságában
 Planty, község Franciaország Aube megyéjében
 Planty, Krakkó városi parkja
 Planty park, a lengyelországi Kalisz település parkja